Boston Pizza Cup 2016 – turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły  w dniach 10–14 lutego 2016 w Camrose na lodowisku Encana Arena.

W zawodach wzięło udział 12 drużyn, grają potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. W finale Kevin Koe pokonał Charleya Thomasa 8:4.



Drużyny

Runda A

Runda B

Runda C

Faza finałowa

A-B 
13 lutego 2016; 18:30

C1-C2 
13 lutego 2016; 18:30

Półfinał 
14 lutego 2016; 9:30

Finał 
14 lutego 2016; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2015/2016 w curlingu

Bibliografia 
  

2016 w curlingu
2016